Mit umgangssprachlich Motorola-Format bezeichnet wird
 big-endian, eine Byte-Reihenfolge
 ein Protokoll zur digitalen Ansteuerung von Modelleisenbahnen, siehe Märklin Digital